Сколевские Бескиды:
 Сколевские Бескиды — часть горного массива Восточных Бескид на территории Львовской области Украины
 Сколевские Бескиды — национальный природный парк в Львовской области Украины